Кубка мира по биатлону 2012/13 по гонкам с общим стартом — серия международных соревнований по биатлону, состоящая из пяти этапов, которые начались 16 декабря 2012 года в словенской Поклюке и завершились в российском Ханты-Мансийске 17 марта 2013 года.

Обладателем кубка мира в масс-старте среди мужчин стал француз Мартен Фуркад, выигравший последний этап в Ханты-Мансийске и опередивший в итоге норвежца Эмиля Хегле Свендсена на 66 очков. Среди женщин свою первую победу в общем зачёте кубка мира за один тур до окончания соревнования обеспечила норвежка Тура Бергер.

Общий зачёт 
Курсивом выделены очки за гонки, после которых спортсмены являлись лидерами зачёта.

Жирным выделены очки за гонки, после которых спортсмены стали победителями зачёта.

Мужчины

Женщины

Примечание 
DNS — спортсмен был заявлен, но не стартовал
DNF — спортсмен стартовал, но не финишировал
LAP — спортсмен по ходу гонки (для гонок преследования и масс-стартов) отстал от лидера более чем на круг и был снят с трассы
DSQ — спортсмен дисквалифицирован
— — спортсмен не участвовал в этой гонке

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт IBU
 Зачёт Кубка мира по масс-стартам (мужчины) на сайте IBU 
 Зачёт Кубка мира по масс-стартам (женщины) на сайте IBU 

Масс-старт
Кубок мира по биатлону. Масс-старт